Artigliere – militare che opera nell'Artiglieria
 Artigliere – cacciatorpediniere della Regia Marina varato nel 1907
 Artigliere – cacciatorpediniere della Marina Militare Italiana, in servizio dal 1951 
 Artigliere – unità missilistica della Marina Militare Italiana, in servizio dal 1994
 Artigliere – cacciatorpediniere della Regia Marina, in servizio dal 1938

Pagine correlate 
 Classe Artigliere